Orechovo – stazione della metropolitana di Mosca
 Orechovo – località dell'oblast' di Kaliningrad
 Orechovo – località dell'oblast' di Volgograd

Pagine correlate 

 Orechovo-Zuevo
 Orechová Potôň